A Decade jelentései:
 Decade – az At Vance együttes válogatásalbuma 2010-ből.
 Decade – a Duran Duran együttes válogatásalbuma 1989-ből.